Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1886 incluindo as freguesias, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época, ano em que ainda era Província de São Paulo e integrava o Império do Brasil.

Ligações externas 
 Comparação da população do estado de São Paulo nos censos de 1872, 1886 e 1890
 Mapa da divisão territorial paulista 1886

Populacao
1886